Веслянка:
 Веслянка (деревня)
 Веслянка — другое название реки Весляны (притока Камы).